La Coupe de Finlande de football a été créée en 1955.

Histoire

Palmarès 
 
a.p. : après prolongation - t.a.b. : aux tirs au but

Bilan

Liens externes 

Compétition de football en Finlande
Finlande
Compétition fondée en 1955